Постоянная Чемперноуна — трансцендентная действительная константа, чьё разложение на десятичные дроби обладает определёнными важными свойствами. Названа в честь английского экономиста и математика , который опубликовал о ней работу в 1933 году, когда был студентом.

Для десятичной системы счисления, данное число, обозначаемое обычно как , определяется как конкатенация следующих друг за другом положительных целых чисел:
 .
Постоянная Чемперноуна также может быть сконструирована в других системах счисления похожим способом. К примеру:
 ,
 .

Постоянные Чемперноуна могут быть выражены в точности как бесконечный ряд:

 

где  — округление  вверх,  в десятичной системе счисления,  и  — система счисления для постоянной.

Примечания

Ссылки 
 
 

Трансцендентные числа
Математические константы
Теория чисел